Reckingen kan syfta på:

 Reckange-sur-Mess – en kommun och en liten stad i sydvästra Luxemburg
 Reckingen, Schweiz – en ort och tidigare kommun i kommunen Goms i Schweiz